Ранчо Санта Тереса има више значења:

 Ранчо Санта Тереса (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Санта Тереса (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Санта Тереса (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Санта Тереса (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Тереса (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Тереса (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Тереса (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Тереса (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику